Сезон 2008/09 стал для Баварии 44-м в Чемпионате Германии и 109-м подряд со дня основания клуба. Сезон клуб начал под руководством нового тренера, бывшего игрока команды Юргена Клинсмана. Но он столкнулся с тем, чего боятся многие — сменой поколений. Тренер не мог поставить игру, и результаты не удовлетворили руководство. Вылеты из Кубка Германии и Лиги чемпионов вынудили руководство уволить тренера и назначить исполняющим обязанности главного тренера посреди сезона Юппа Хайнкеса. При нём клуб закончил национальное первенство на 2-м месте.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:0

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:10.000.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:0

Общая прибыль:10.000.000

Разница:10.000.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

«Вердер» получил право участия в Лиге Европы как победитель кубка Германии.

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки